Песнь Валлонцев — национальный гимн Валлонии (Бельгия).

История написания 
Слова гимна написаны на валлонском языке (Li Tchant des Walons) Теофилем Бови в 1900 году. Впервые гимн был исполнен в Льеже, а затем быстро распространился среди населения и стал устоявшимся «национальным» гимном Валлонии.

15 июля 1998 года, Парламент Валлонии принял закон о государственных символах Валлонии (флаг, гимн и «национальный» день), согласно этому закону «Песнь Валлонцев» стала национальным гимном, но с использованием текста на французском языке.

Предыдущий официальный гимн Валлонии, написанный композитором Фернандом Карионом, носил этот статус в течение 45 лет — с 1953 по 1998 год.

Текст гимна на языке оригинала 
Текст французской версии не совсем совпадает с валлонским оригиналом: некоторые строки расходятся и в словарном, и в смысловом содержании. В валлонской версии гимна обычно исполняются только первый и третий куплеты.

Валлонский язык

 I.
 Nos estans firs di nosse pitite patreye,
 Ca lådje et lon, on djåze di ses efants.
 Å prumî rang, on l' mete po l' industreye
 Et dvins les årts, ele riglatixh ostant.
 Nosse tere est ptite, mins nos avans l' ritchesse
 Des omes sincieus k' anôblixhèt leu nom.
 Et nos avans des libertés timpesse:
 Vola pocwè k' on-z est firs d' esse Walons !

 II.
 Di nosse passé cwand c' est k' on lét l' istwere,
 On s' recresteye vormint a tchaeke foyou.
 Et nosse cour crexhe cwand c' est k' on tuze al glwere
 Di nos vîs peres ki n' avît måy pawou.
 C' est gråce a zels ki ns djouwixhans del påye.
 Il ont språtchî l' innmi dzo leu talon.
 On ls a rclamé les pus vayants k' i gn åye:
 Vola pocwè k' on-z est fir d' esse Walon !

 III.
 Pitit payis, vos k' a tant d' grandeu d' åme,
 Nos vos inmans bén, sins k' nos l' breyanxhe tot hôt.
 Cwand on vs kidjåze, ås ouys montèt nos låmes
 Et nos sintans nosse cour bate a gros côps !
 N' åyîz nole sogne et vikez e liyesse,
 Di vos efants, les bresses et l' cour sont bons.
 Et nos avans les tchveas foirt près del tiesse:
 Vola pocwè k' on-z est fir d' esse Walon !

 IV.
 On s' voet voltî inte frés del Walonreye
 Et on-z est presse onk l' ôte a s' diner l' mwin.
 On fwait plaijhi bén sovint sins k' on l' deye.
 Nouk ni s' håynêye cwand c' est k' i vout fé l' bén.
 Li tchårité ki mousse el måjhinete
 N' î va k' al nute avou meye precôcions.
 Li pô k' on dene on nel dene k' e catchete:
 Vola pocwè k' on-z est fir d' esse Walon !

Французский язык

 I.
 Nous sommes fiers de notre Wallonie,
 Le monde entier admire ses enfants.
 Au premier rang brille son industrie
 Et dans les arts on l’apprécie autant.
 Bien que petit, notre pays surpasse
 Par ses savants de plus grandes nations.
 Et nous voulons des libertés en masse :
 Voilà pourquoi l’on est fier d'être Wallons !

 II.
 Entre Wallons, toujours on fraternise.
 Dans le malheur, on aime s’entraider :
 On fait le bien sans jamais qu’on le dise,
 En s’efforçant de le tenir caché.
 La charité visitant la chaumière
 S’y prend le soir avec cent précautions :
 On donne peu, mais c’est d’un coeur sincère :
 Voilà pourquoi l’on est fier d'être Wallons !

 III.
 Petit pays, c’est pour ta grandeur d'âme
 Que nous t’aimons, sans trop le proclamer.
 Notre oeil se voile aussitôt qu’on te blâme
 Et notre coeur est prêt à se briser.
 Ne crains jamais les coups de l’adversaire.
 De tes enfants les bras te défendront
 Il ne faut pas braver notre colère:
 Voilà pourquoi l’on est fier d'être Wallons !

Ссылки 
 Walloon Parliament — История, текст и инструментальная версия гимна на сайте Парламента Валлонии
 Union Culturelle Wallonne — Вокальная и оркестровая версии «Li Tchant des Walons»,

Валлония
Валлония